(1768–1832), architecte danois
 Jes Bundsen (1766–1829), peintre et graveur danois
 Johanna Bundsen (1991-), handballeuse suédoise